Esta é uma página de desambiguação do vocábulo Romaria, que é uma palavra que remete a vários resultados.

 Romaria - Peregrinação religiosa

Cidades 
 Romaria (Minas Gerais) - Cidade do estado de Minas Gerais

Música 
 Romaria (canção) - Canção de Renato Teixeira regravada por diversos cantores(as)
 Romaria (álbum) - Álbum de Renato Teixeira

Desambiguação